

Presentación previa 
Saketh Myneni y Sanam Singh eran ellos defensores del título, perdieron en primera ronda con Somdev Devvarman y Jeevan Nedunchezhiyan.

Somdev Devvarman y Jeevan Nedunchezhiyan ganaron el título tras derrotar en la final James Duckworth y Luke Saville.

Cabeza de serie 

  Radu Albot /  Riccardo Ghedin (Primera ronda)
  Chen Ti /  Enrique López-Pérez (Semifinales)

<ol start=3>
  Saketh Myneni /  Sanam Singh ''(Primera ronda)
  Ramkumar Ramanathan /  Divij Sharan ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Calcuta 2015